Чичаго́вы — древний русский дворянский род. 

Род восходит к XVI веку, от выходцев из Костромского удельного княжества.

Никифор Петрович Чичагов, сотрудник Михаила Сперанского, занимался отечественной историей и оставил многочисленные рукописи. Яков Матвеевич Чичагов был военачальником и участником целого ряда сражений в Великую Северную войну. О сыне его Василии и внуке Павле см. соотв. статьи. Герб этого рода внесён в VI часть Общего гербовника дворянских родов Российской империи.

Другой древний дворянский род Чичаговых, ведущий начало с середины XVII века, записан в VI часть родословной книги Смоленской губернии. 

Есть ещё несколько дворянских родов Чичаговых, более позднего происхождения.

Описание гербов

Герб. Часть VI. № 92. 
Щит разделён на четыре части, из коих в первой, в золотом поле, виден до половины чёрный двуглавый орел. Во второй части, в голубом поле, означен золотой вооружённый корабль с адмиральским флагом. В третьей части, в голубом же поле, плавающий в воде серебряный кит. В четвёртой части, в серебряном поле, крестообразно положены руль и якорь с лавровым венком.

Щит увенчан дворянским шлемом и короной со страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложенный золотом.

Герб. Часть XVI. № 17. 
Герб лейб-кампанца, вице-капрала Василия Чичагова: на две части вдоль разделенный щит, у которого правая часть показывает в чёрном поле золотое стропило с наложенными на нем тремя горящими гранатами натурального цвету между тремя серебряными звездами, яко общей знак особливой Нам и всей Империи нашей при благополучном нашем на родительский наш наследный престол вступлении верно оказанной службы и военной храбрости, а левая содержит в золотом поле красную шпагу острием вниз. Подошва левой половины красная. Над щитом несколько открытой к правой стороне обращенный стальной дворянский шлем, который украшает наложенная на него обыкновенная Лейб-компании гренадерская шапка с красными и белыми страусовыми перьями и с двумя по обеим сторонам распростертыми орловыми крылами чёрного цвета, на которых повторены три серебряные звезды. По сторонам щита опущен шлемовной намёт красного и чёрного цветов, подложенный золотом, с приложенною внизу щита подписью: «За верность и ревность».

Примечание: лейб-кампании вице-капрал Василий Чичагов из дворян Костромского уезда, подтверждён в дворянском достоинстве (1741), жалован дипломом на дворянское достоинство (1751).

Известные представители рода 
 Чичагов Алексей Семёнович — стольник (1686).
 Чичагов Фёдор Антипович — московский дворянин (1692).
 Чичагов Иван Иванович — московский дворянин (1695).
 Чичагов, Василий Яковлевич (1726—1809), адмирал
 Чичагов, Павел Васильевич (1765—1849), адмирал
 Чичагов, Никифор Петрович (1790—1855), действительный статский советник, историк.
 Священномученик митрополит Серафим (Чичагов), в миру Леонид Михайлович Чичагов (1856—1937) — внук Н. П. Чичагова
 Чичагов, Николай Михайлович (1852—1910), генерал-лейтенант, атаман уссурийского казачьего войска, брат предыдущего
 Чичагова, Мария Николаевна (1819—1894, дочь генерала Н. А. Зварковского) — жена генерал-майора, бывшего воинского начальника в Калуге, писательница и музыкант; мать 2-х предыдущих.

Примечания

Источники 

 Федоров П. В. Из истории просвещенной бюрократии в дореформенной России: Н. П. Чичагов // Вопросы истории. — 2017. — № 6. — С. 128—137.
 
 Гербовое дело Чичагова Департамента Герольдии Правительствующего Сената РГИА, ф.1343, оп.32, д.2416 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены двуглавые орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь